Сабрі́на:
 Сабріна — жіноче ім'я
 Сабріна (фільм, 1954)
 Сабріна (фільм, 1995)
 Сабріна під водою — кінофільм 1999
 Сабріна — маленька відьмочка — телесеріал.
 Северн — річка з латинською назвою Sabrina.
 Сабріна Бухгольц (* 1980) — німецька біатлоністка.
 Сабріна Ллойд (* 1970) — американська акторка.
 Сабріна Салерно (* 1968) — італійська співачка.
 Сабріна Феріллі (* 1964) — італійська акторка театру і кіно.
 Сабріна Харман (* 1978) — військовослужбовець армії США, причетна до тортур ув'язнених у в'язниці Абу-Грейб під час військового вторгнення США до Іраку в 2003 році.
 Сабріна — португальська співачка, учасниця конкурсу пісень Євробачення 2007
 Сабріна Абдулла — учасниця  Третьої Всеукраїнської Фабрики зірок